Biševo est un toponyme qui peut désigner :
Biševo, une île et une localité de Croatie située dans la municipalité de Komiža, comitat de Split-Dalmatie ;
Biševo, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Rožaje.